A Knight in York — концертный альбом группы Blackmore’s Night, выпущенный в 2012 году в формате CD, DVD и Blu Ray. Альбом был записан осенью 2011 года в Гранд Опера Хаус в городе Йорк, Англия.. Сюда вошли песни главным образом с альбомов «Secret Voyage» и «Autumn Sky».

Альбом занял #2 в New Age Billboard Chart.. Занял #2 в German DVD Charts и 8# в German album charts. Альбом достиг 46-й позиции в австрийском чарте и 85-го в Швейцарском.

Список композиций 
 «Locked Within the Crystal Ball» — 7:21
 «Gilded Cage» — 4:18
 «The Circle» — 7:17
 «Journeyman» — 6:58 (кавер-версия группы Nordman)
 «World of Stone» — 6:14
 «The Peasant’s Promise» — 5:11
 «Toast to Tomorrow» — 4:48
 «Fires at Midnight» — 9:44
 «Barbara Allen» — 5:27
 «Darkness» — 3:30
 «Dance of the Darkness» — 3:47
 «Dandelion Wine» — 6:07
 «All the Fun of the Fayre» — 4:07
 «First of May» — 3:35 (кавер-версия группы Bee Gees)

Чарты

Примечания 

Концертное видео
Концертные альбомы 2012 года
Альбомы Blackmore's Night
Альбомы, спродюсированные Ричи Блэкмором